Ви́ктор Кри́стиан Уи́льям Ка́вендиш, 9-й герцог Девонширский (, 31 мая 1868 — 6 мая 1938) — 11-й генерал-губернатор Канады с 1916 по 1921.

Кавендиш был старшим сыном богатой лондонской семьи. Он получил образование в Итонском колледже и Кембриджском университете. После смерти своего отца в 1891 году занимал несколько государственных постов. К примеру, он унаследовал герцогство своего дяди в 1908 году. Затем получил место в Палате лордов, одновременно став мэром Истборна и Честерфилда. В 1916 году королём Георгом V по рекомендации премьер-министра был назначен генерал-губернатором Канады. Он занимал этот пост вплоть до 1921 года. Его назначение сопровождалось большим количество споров, однако, к концу срока он был похвален английским монархом за хорошее выполнение своих обязанностей.

После ухода с должности представителя королевском семьи в Канаде, он вернулся в политику и дипломатию, работая государственным секретарём колоний (1922—1924); 6 мая 1938 года умер в свой усадьбе в Дербишире.

Молодость 
Кавендиш родился в Марилебоне (Лондон). Он был старшим сыном лорда Эдварда Кавендиша. У него было несколько двоюродных братьев.

Получил образование в Итонском колледже и 30 мая 1887 поступил в Кембриджский университет.

30 июля 1892 Кавендиш женился на леди Эвелин ФитцМорис, старшей дочери вице-короля Индии и генерал-губернатора Канады. После этого у Кавендиша и Эвелины родилось семеро детей: Эдвард, Маркиз Хартингтон (род. 1895), Мод Луиза Эмма (род. 1896), Леди Дороти (род. 1900), Леди Рейчел (род. 1902), Чарльз Артур Фрэнсис (род. 1905), Леди Энн (род. 1909).

Государственная служба 
В мае 1891 Кавендиш окончил Кембридж; его отец являлся членом парламента . После смерти отца он вступил в гонку за депутатское место и выиграл, став самым молодым членом Британской палаты в то время.

Кавендиш занимал парламентские должности семнадцать лет. С 1900 по 1903 он являлся казначеем сельского хозяйства, 1903—1905 — финансовый секретарь казначейства; 11 декабря 1905 года он был приведён к присяге для вступления в Тайный совет. В 1907 году он был назначен заместителем лейтенанта графства Дербишир.

24 марта 1908 году получил герцогство дяди в Девоншире, а после вступил в Палату лордов. В том же году он был избран мэром Истборна (1909—1910) и с 1911 по 1912 мэром Честерфилда. После войны он стал почётным полковником и комендантом Добровольческого полка Дербишира.

Генерал-губернатор 
8 августа 1916 года было объявлено, что король Георг V удостоверяющей печатью по рекомендации премьер-министра Великобритании назначил Кавендиша своим представителем в Канаде, то есть генерал-губернатором. Действующий на тот момент премьер-министр Канады Роберт Борден изначально имел нехорошее отношение к Кавендишу, поскольку король не советовался с ним вопреки давно сложившейся практики, из-за чего тот посчитал этот жест оскорбительным. Кавендиш был приведён к присяге 11 ноября 1916 года в Галифаксе.

В то время в стране были социальные проблемы. В Канаде проходило много движений в поддержку женщин и за равенство полов. Несмотря на это, она должна была поставлять боеприпасы и предметы снабжения. Действия Кавендиша поспособствовали Кризису воинского призыва 1917 года. В роли генерал-губернатора Кавендиш побывал в Шотландии, где встретился с оставшимися после взрыва в Галифаксе женщинами и обратился к ним.

Всё время нахождения на должности он советовался с Его Величеством и премьер-министром по разным вопросам.

Кавендиш проявлял активную гражданскую позицию: он проводил встречи с жителями Канады и разъезжал по всей стране, интересовался проблемами и думал над их решениями. Генерал-губернатор был особенно сосредоточен на развитие сельского хозяйства, и во время своих поездок по городам он принимал активное участие на садоводческих ярмарках, выставках; он обсуждал проблемы с/х с фермерами и другими людьми, которые занимаются в данной отрасли. В своих речах он часто говорил о потенциале Канады в области исследований с/х. В то же время Кавендиш ценил искусство: он посещал резиденции бывший вице-королей и проживал в них, бывал в Национальной галерее и участвовал в театральных постановках. Также он активно занимался спортом, принимал участие в любительских хоккейных играх.

К конце своего срока Кавендиш заимел широкую популярность и все подозрения касательно него отпали. Все, кто во время его пребывания являлись премьер-министрами высказывались о нём как о друге и просто хорошем человеке. Борден говорил: «Ни один генерал-губернатор так не понимал общественность, как он, поскольку проблемы в обществе касаются не только нашей страны, но и всей Империи».

Дальнейшая жизнь 

По возвращении в Англию Кавендиш работал государственным секретарём колоний (должность в Британском Кабинете Министров во главе). Он выступал за защиту интересов африканцев.

В 1922 году Георг V назначил его членом комитета, который должен был руководить вручением наград в Соединённом Королевстве. С 1933 года он стал почётным полковником. Он ушёл с работы и стал заниматься сельским хозяйством. Кавендиш умер в мае 1938 года в своей усадьбе Чатсуорт-хаус.

Титулы и награды

Титулы 
 8 сентября 1881 — 11 декабря 1905: Виктор Кавендиш, Эсквайр
 11 декабря 1905 Г. — 24 марта 1908: Достопочтенный Виктор Кавендиш
 24 марта 1908 — 11 ноября 1916: Его изящество герцог Девонширский
 11 ноября 1916 — 19 сентября 1918: Его изящество герцог Девонширский, генерал-губернатор, Главнокомандующий Ополчения и военно-морскими силами Канады
 19 сентября 1918 — 2 августа 1921: Его изящество герцог Девонширский, генерал-губернатор и Главнокомандующий Ополчения, военно-морскими и военно-воздушными силами Канады
 2 августа 1921 — 6 мая 1938: Его изящество герцог Девонширский

Награды

Медали 
  1902: Коронационная медаль Георга VII
  1911: Коронационная медаль Георга V
  1935: Серебряная юбилейная медаль Георга V
  1937: Коронационная медаль Георга VI
  1923: Территориальная медаль

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте генерал-губернатора

9
Министры колоний Великобритании
Виктор Кавендиш, 9-й герцог Девонширский
Члены парламента Соединённого королевства (1886—1892)
Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895)
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены Лондонского королевского общества (статут 12)
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Альбертского университета
12